Vraag (taal), vraag als onderdeel van vraag en antwoord
Vraag (economie), vraag als onderdeel van vraag en aanbod
In de marketing wordt de vraag gesplitst in de volgende begrippen:
 generieke vraag
 primaire vraag
secundaire vraag
selectieve vraag
 finale vraag
 afgeleide vraag
 actuele vraag
 potentiële vraag
 initiële vraag
 additionele vraag
 vervangingsvraag
Vraagstuk, zoals bv: 
 Oosters vraagstuk
 Synoptische vraagstuk
 Zoekvraag, een vraag om informatie te vinden